Санта-Роса () — небольшой городок на юге Уругвая в департаменте Канелеонес.

География 
Расположен в 24 км к востоку от города Канелонес, на 51-м км национального шоссе № 6, в 1 км к северо-востоку от его пересечения с шоссе № 11.

История 
15 мая 1925 года получил статус малого города (Villa). Статус города (Ciudad) получил 29 августа 1972 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 3727 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Santa Rosa

Города Уругвая